Карштет може бити:

 Карштет (Мекленбург), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Лудвигслуст.
 Карштет (Пригниц), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Пригниц.